achternaam
Jérôme Alonzo, een Frans voetballer
John A. Alonzo, een Amerikaans cameraman, televisieregisseur en acteur
voornaam
Alonzo Babers, een Amerikaans sprinter
Alonzo Church, een Amerikaans wiskundige en logicus
Alonzo Mourning, een Amerikaans basketballer
Alonzo Pérez de Guzmán el Bueno, commandant van de Spaanse Armada

Zie ook
Alonso